Gymnasium Marianum steht für:
 Gymnasium Marianum, siehe Marianum Buxheim
 Gymnasium Marianum (Meppen)
 Gymnasium Marianum (Warburg)
 Gymnasium Marianum (Wien) im 18. Bezirk in Wien 

Siehe auch:
 Marianum
 Collegium Marianum